Teatro Arniches puede hacer referencia a varios artículos:

 Teatro Arniches (Alicante)
 Teatro Arniches (Madrid)